Bongardt ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Bongardt (* 1972), deutscher Kickboxer
 Hans Bongardt (1876–1966), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Karl Bongardt (1925–2009),  deutscher Bibliothekar, Journalist, Cheflektor und Publizist
 Jennifer Bongardt (* 1982), deutsche Kanutin
 Michael Bongardt (* 1959), deutscher Theologe und Philosoph
 Paul von Bongardt (1871–1957), deutscher Opernregisseur und Intendant

Siehe auch:
 Bongard (Begriffsklärung)
 Bongart